Bulls bezeichnet:
 Bulls (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland
 Chicago Bulls, eine Basketballmannschaft der NBA aus Chicago
 Bulls (Rugby), eine südafrikanische Rugbymannschaft
 BULLS (Fahrrad), eine Fahrradmarke der Firma ZEG
 Team BULLS, ein UCI-Mountainbike-Team
 Bulls Pressedienst GmbH

im NRHP gelistete Objekte:
 Bulls Gap Fortification, in Bulls Gap, Tennessee, ID-Nr. 98001211
 Bulls Gap Historic District, in Bulls Gap, Tennessee, ID-Nr. 87001232